

Wydarzenia 

 założono Bengazi, stolicę Cyrenajki.
 ludy mieszkające w Apulii opanowały Tarent.
 II wojna perska:
 Flota grecka pokonała persów pod Eurymedonem